La  () est une association américaine de critiques de   cinéma, basée à Las Vegas (Nevada), aux États-Unis et fondée en 1997.

Elle remet chaque année les  (), aussi appelés , qui récompensent les meilleurs films de l'année.

Catégories de récompense 

 Meilleur film
 Meilleur réalisateur
 Meilleur acteur
 Meilleure actrice
 Meilleur acteur dans un second rôle
 Meilleure actrice dans un second rôle
 Meilleur scénario
 Meilleure direction artistique
 Meilleurs costumes
 Meilleure photographie
 Meilleur montage
 Meilleurs effets visuels
 Meilleure chanson
 Meilleure musique de film
 Meilleur film en langue étrangère
 Meilleur film d'action
 Meilleur film d'animation
 Meilleur film documentaire
 Meilleur film de famille
 Meilleur enfant dans un film
 Meilleur DVD

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de récompenses de cinéma

Liens  externes 
  Site officiel
  Les  par année sur l'

Association de critiques de film
Las Vegas
Organisme remettant un prix cinématographique
Organisme fondé en 1997